Велзен:

 Велзен — община на северо-западе Нидерландов в Северной Голландии.
 Велзен, Мауд (род. 1993) — голландская модель.
 Велзен-Норд — город в нидерландской провинции Северная Голландия.